Příjmení Juhász označuje vícero osob:

 Arpád Juhász (1894–1945) – maďarský spisovatel žijící na Slovensku
 György Juhász (* 1969) – poslanec Národní rady Slovenska
 Ladislav Juhász (* 1946) – československý politik ze Slovenska maďarské národnosti a bezpartijní poslanec Sněmovny národů Federálního
shromáždění
 Ladislav Juhász (* 1953) – slovenský fotbalista
 Roland Juhász (* 1983) – maďarský fotbalový obránce a reprezentant